

Persone 
 Ana Stanić – cantante e produttrice cinematografica serba
 Branislav Stanić – calciatore serbo
 Filip Stanić – cestista tedesco
 Mario Stanić – dirigente sportivo ed ex calciatore croato
 Maximiliano Stanic – cestista argentino con cittadinanza italiana
 Mila Stanic – attrice cinematografica e televisiva e giornalista di origine serba
 Srđan Stanić – calciatore bosniaco

Altro 
 Stanic – società italiana formata nel 1950 dalla compartecipazione al 50% tra Esso e Anic
 Stanic – quartiere di Bari